Delahoussaye ist der Familienname folgender Personen:

 Eddie Delahoussaye (* 1951), US-amerikanischer Jockey
 Ryan Delahoussaye (* 1976), US-amerikanischer Musiker